Лорис-Меликовы (Лорис-Меликяны, арм. Լոռիս-Մելիքով; на грузинский лад Лорис-Меликишвили) — древний дворянский, графский и княжеский роды, армянского происхождения.

Есть две фамилии этого имени, из которых вторая внесена в гербовник:

 Князья Меликовы (или Лорис-Меликовы), владетели г. Лори.
 Потомство Михаила Тариеловича Лорис-Меликова (впоследствии граф), (Герб. Часть. XIII. № 16).

Род внесён в VI часть родословной книги Тифлисской губернии.

Происхождение и история рода 
Предки их в XVI веке были владетелями города Лори (до 1601 года). В 1602 году мелик Назар (Наф) и Мелик Дай Лорийские получили от персидского шаха Аббаса фирман, подтверждавший их старые права, при чем они приняли ислам.

Впоследствии Лорис-Меликовы вернулись к христианству и продолжали состоять наследственными приставами Лорийской степи, входившей в состав Грузинского царства, вследствие чего принадлежали и к высшему грузинскому дворянству.

В российском дворянстве род Лорис-Меликовых утверждён в 1832 году.

Князья Лорис-Меликовы 
Князья Меликовы признаны в достоинстве князей Грузинских и показаны в именном посемейном списке княжеским родом Грузии (утверждены 06 декабря 1850). Из них княгиня Александра Макаровна была кавалеристкой дамой ордена Святой Екатерины, а князь Леван Иванович Меликов — генерал-адъютант. Сыну его разрешено с нисходящим потомством пользоваться княжеским достоинством.

Графы Лорис-Меликовы 
Графская линия происходит от Мелик-Дая Лорийского, от которого происходил (IX колено) Лорис-Меликов, Михаил Тариэлович (1825—1888), возведённый в 1878 г. в графское достоинство, императором Александром II, в воздаяние особо важных заслуг в войне с Турцией (1877-1878).

Описание герба 

Щит четырёхчастный. В первой и четвёртой зелёных частях золотой, стоящий на задних лапах, лев с червлёными глазами и языком, имеющий на себе червлёный армянский крест и держащий в правой лапе серебряную стрелу, остриём вниз, а в левой — серебряный лук (родовой герб Лорис-Меликовых). Во второй и третьей золотых частях два накрест положенных червлёных меча, остриями вверх, а в углах, образуемых пересечением их между собой, четыре зубчатые башни чёрного цвета.

Щит украшен графскою короною с тремя коронованными графскими шлемами. Нашлемники: правого шлема — возникающий золотой лев с червлёными глазами и языком, на нём червлёный армянский крест, в правой лапе он держит серебряную стрелу, остриём вниз, а в левой — серебряный лук. Левого — чёрная зубчатая башня, с положенными накрест мечами червлёного цвета, остриями вверх. Среднего — возникающий государственный орёл, имеющий на груди золотую цепь ордена Св. Андрея Первозванного окружающую щиток, в золотом поле которого червлёное коронованное вензелевое имя Александра II.

Намёты: правого шлема — зелёный с золотом; левого — червлёный с золотом; среднего — чёрный с золотом. Щитодержатели: справа — золотой лев, слева — серебряный единорог. Оба с червлёными глазами и языками, придерживающие со щитом и, поставленные накрест, за щитом два знамени на золотых древках, из цветов орденской ленты Святого Георгия. Девиз: «С БОЯ ЗА БРАТЬЕВ ПО ХРИСТУ» золотыми буквами на зелёной ленте. Герб графа Лорис-Меликова внесён в Часть 13 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 16.

Известные представители 
 Лорис-Меликов, Иван Егорович (1834—1878) — генерал-майор, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Граф Лорис-Меликов, Михаил Тариэлович (1825—1888) — министр внутренних дел Российской империи; в 1878 г. возведён в графское достоинство.
Граф Лорис-Меликов Тариел Михайлович (г/р 1863) — паж, полковник Преображенского полка, член императорского яхт-клуба, женат на фрейлине, княжне Варваре Николаевне урождённой Долгоруковой. 
 Лорис-Меликов, Иосиф Григорьевич (1872―1948) — русский дипломат, посол в Сиаме.
 Лорис-Меликов, Иосиф Тамазович (Томасович) — в 1910 году депутат думы г. Елисаветполя
 Лорис-Меликова, Наталия Михайловна — актриса, жена советского композитора Я. А. Френкеля.
 Лорис-Меликов, Иван Захарьевич — коллежский секретарь в казенной палате в Грузино-Имеретинской губернии
Графини: Софья и Елизавета Михайловна — фрейлины.

Примечания

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 152.
 
Долгорукий-Аргутинский, Фёдор Сергеевич. Родословный сборник (с гербами) / кн. Фёдор Долгорукой. - СПб.: Тип. Т-ва п. ф. "Электро-тип. Н. Я. Стойковой", 1913. Вып. 1. - 1913., 65 с. Князья и графы Лорис-Меликовы. стр. 26-28.

Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены единороги